Санта Рита има више значења:

 Санта Рита
 Санта Рита (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Рита (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Рита (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Рита (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Рита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Рита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Рита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Рита, Санта Анита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Рита (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Рита (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Рита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Рита (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Рита (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Рита, Елеазар Морено Кинтеро (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Рита (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Рита (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Рита (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Рита, Гранха (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Рита (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Рита (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Рита, Педро Ерера (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Рита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Рита (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита, Сан Хосе Берлин (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита, Лас Маранерас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита, Промотора Минера Окампо (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита, Норијега и Анексо (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Рита (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Рита (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Рита (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита, Ехидо Рефухио де Ајала (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита, Ла Гасолинера (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита, Ла Финансијера (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита, Лос Гонзалез (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита, Пуерта де Санта Рита (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита, Ел Ранчито (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Рита, Санта Рита де Касија (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Рита (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Рита (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита, Ел Текуане (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита, Ла Ескондида (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Рита, Ел Теколоте (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Рита (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Копандаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита, Сегунда Манзана де Курунгео (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Рита (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Санта Рита (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита, Санта Рита де Корделадас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Рита (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Рита (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Рита (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Рита, Санта Рита дел Мар (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Рита (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Рита (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Рита (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Рита, Парада ла Касита (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Рита (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Рита (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Рита (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Рита (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Рита (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Рита (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Рита (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Рита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Рита (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита, Ел Алто (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Рита (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Рита, Таблета (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Рита (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Рита (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Рита (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Рита (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Рита (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Рита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Рита (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Рита, Кампо Нумеро Трес (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Рита (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Рита (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Рита (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Рита (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Рита (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Рита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Рита (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Рита (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Рита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Рита, Ескуадрон 201 (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Рита (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Рита (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита, Родасијано Васкез (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Рита (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Дзидзантун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Тетиз), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Уку), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Рита (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита, Луис Моја (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита, Мануел Рајгоза Торес (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита, Санта Рита де Касија (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Рита (Ветагранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику